Pierre Gauthier, prêtre et théologien canadien, supérieur du collège de L'Assomption ;
 Pierre Gauthier (1758-1829), homme politique français ;
 Pierre Gauthier (1879-19??), skipper français ;
 Pierre Gauthier (1894-1972), homme politique et médecin canadien ;
 Pierre Gauthier (1938-), écrivain et philosophe d'expression française ;
 Pierre Gauthier (1953-), personnalité canadienne de la Ligue nationale de hockey ;
 Pierre Gauthier (1954-), auteur-compositeur-interprète canadien.